C33, C-33 ou C.33 peut désigner :
 Autoroute espagnole C-33, une autoroute urbaine espagnole ;
 C33, une chaîne de télévision libanaise ;
 Caudron C.33, un biplan bimoteur français ;
 HMS C33, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Sauber C33, une formule 1 ;
 Tumeur maligne de la trachée, d'après la Classification internationale des maladies
 La Grande Dentelle du Cygne dans la constellation du Cygne, notée C33 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres